MDCL steht für:
 Münchner Diagnosen-Checklisten, von der WHO 1990 in die ICD-10 „Family of Instruments“ übernommene Diagnoseinstrumente, siehe Michael Zaudig
 Modified Degenerate Cavity Laser, Spezialfall eines Laserresonators
 römische Zahlzeichen für 1650

MdCL steht für:
 Mark de Clive-Lowe (* 1974), neuseeländischer Musiker

Abkürzung